Verbano bezeichnet:

 Lago Verbano, alternative Bezeichnung des schweizerisch-italienischen Sees Lago Maggiore
 Provinz Verbano-Cusio-Ossola, eine Provinz in der italienischen Region Piemont
 San Bernardino Verbano, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Verbano-Cusio-Ossola
 (3883) Verbano, ein Asteroid des Hauptgürtels